Муниципалитеты Колумбии — это единицы административно-территориального деления Колумбии второго порядка.  муниципалитета () образуют департаменты Колумбии. Каждый из них возглавляется мэром (алькальдом), избираемым на всенародном голосовании и представляющим высшее должностное лицо исполнительной власти на муниципальном уровне в соответствии с мандатом губернатора своего департамента, который представляет все муниципалитеты в департаменте.

Муниципалитеты Колумбии объединены в ассоциацию Federación Colombiana de Municipios (Колумбийская федерация муниципалитетов).

Категории 
В соответствии с законом 1551/12, который изменил шестую статью закона 136/94 муниципалитеты делятся на семь категорий:

Амасонас 

Департамент Амасонас образуется двумя муниципалитетами: Летисия и Пуэрто-Наринья — и девятью немуниципальными районами. Причина такого территориального деления в том, что обширная территория департамента населена только коренными народами и находится в дождевых лесах Амазонии.

 Муниципалитеты

 Летисия
 Пуэрто-Нариньо

 Немуниципальные районы

 Ла-Виктория
 Ла-Педрера
 Ла-Чоррера
 Мирити-Парана
 Пуэрто-Алегрия
 Пуэрто-Арика
 Пуэрто-Сантандер
 Тарапака
 Эль-Энканто

Антьокия

Араука 

 Араука
 Араукита
 Краво-Норте
 Пуэрто-Рондон
 Саравена
 Таме
 Фортуль

Атлантико 

 Бараноа
 Барранкилья
 Галапа
 Кампо-де-ла-Крус
 Канделария
 Луруако
 Маламбо
 Манати
 Пальмар-де-Варела
 Полонуэво
 Понедера
 Пуэрто-Коломбия
 Пьохо
 Репелон
 Сабанагранде
 Сабаналарга
 Санта-Лусия
 Санто-Томас
 Соледад
 Суан
 Тубара
 Усьякури
 Хуан-де-Акоста

Богота 

Богота делится на районы ():

Боливар

Бояка

Валье-дель-Каука 

 Алькала
 Андалусия
 Ансермануэво
 Архелия
 Боливар
 Буга
 Бугалагранде
 Буэнавентура
 Версальес
 Вихес
 Гуакари
 Дагуа
 Дарьен
 Йотоко
 Кайседония
 Кали
 Канделария
 Картаго
 Ла-Виктория
 Ла-Кумбре
 Ла-Уньон
 Обандо
 Пальмира
 Прадера
 Рестрепо
 Риофрио
 Рольданильо
 Сан-Педро
 Сарсаль
 Севилья
 Торо
 Трухильо
 Тулуа
 Ульоа
 Флорида
 Хамунди
 Хинебра
 Эль-Агила
 Эль-Довио
 Эль-Кайро
 Эль-Серрито
 Юмбо

Ваупес 

 Муниципалитеты

 Каруру
 Миту
 Тарайра

 Немуниципальные районы

 Пакоа
 Папунауа
 Яварате

Вичада 

 Кумарибо
 Ла-Примавера
 Пуэрто-Карреньо
 Санта-Росалия

Гуавьяре 

 Каламар
 Мирафлорес
 Сан-Хосе-дель-Гуавьяре
 Эль-Реторно

Гуайния 

 Барранко-Минас
 Инирида
 Какауаль
 Ла-Гуадалупе
 Мапирипана
 Моричаль-Нуэво
 Пана-Пана
 Пуэрто-Коломбия
 Сан-Фелипе

Гуахира 

 Альбания
 Атонуэво
 Барранкас
 Вильянуэва
 Дибулья
 Дистраксьон
 Ла-Хагуа-дель-Пилар
 Майкао
 Манауре
 Риоача
 Сан-Хуан-дель-Сесар
 Урибия
 Урумита
 Фонсека
 Эль-Молино

Какета 

 Альбания
 Белен-де-лос-Андакиес
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Флоренсия

Кальдас 

 
 Ансерма
 
 
 
 
 
 
 
 
 Манисалес

Касанаре 

 
 
 
 Йопаль

Каука 

 Альмагер
 Архелия
 Бальбоа
 Боливар
 Буэнос-Айрес
 Вилья-Рика
 Гуапи
 Гуачене
 Инса
 Калото
 Кальдоно
 Кахибио
 Коринто
 Ла-Вега
 Ла-Сьерра
 Лопес-де-Микай
 Меркадерес
 Миранда
 Моралес
 Падилья
 Патия
 Паэс
 Пьямонте
 Попаян
 Пурасе
 Пуэрто-Техада
 Пьендамо
 Росас
 Сан-Себастьян
 Сантандер-де-Киличао
 Санта-Роса
 Сильвия
 Сотара
 Суарес
 Сукре
 Тимбики
 Тимбио
 Торибио
 Тоторо
 Флоренсия
 Хамбало
 Эль-Тамбо

Киндио 

 Армения
 
 
 Кимбая
 
 
 
 Монтенегро
 
 
 Филандия
 Хенова

Кордова 

 Аяпель
 Буэнависта
 Валенсия
 Каналете
 Которра
 Ла-Апартада
 Лос-Кордовас
 Момиль
 Монтерия
 Монтелибано
 Моньитос
 Планета-Рика
 Пурисима
 Пуэбло-Нуэво
 Пуэрто-Либертадор
 Пуэрто-Эскондидо
 Саагун
 Сан-Андрес-де-Сотавенто
 Сан-Антеро
 Сан-Бернардо-дель-Вьенто
 Сан-Карлос
 Сан-Пелайо
 Сан-Хосе-де-Уре
 Санта-Крус-де-Лорика
 Серете
 Сьенага-де-Оро
 Тучин
 Тьерральта
 Чима
 Чину

Кундинамарка

Магдалена 

 Альгарробо
 Аракатака
 Аригуани
 Гуамаль
 Сона-Бананера
 Серро-Сан-Антонио
 Конкордия
 Нуэва-Гранада
 Педраса
 Пивихай
 Пихиньо-дель-Кармен
 Плато
 Пуэбло-Вьехо
 Ремолино
 Сабанас-де-Сан-Анхель
 Саламина
 Сан-Сенон
 Сан-Себастьян-де-Буэнависта
 Санта-Ана
 Санта-Барбара-де-Пинто
 Санта-Марта
 Сапаян
 Ситьонуэво
 Сьенага
 Тенерифе
 Фундасьон
 Чиболо
 Эль-Банко
 Эль-Пиньон
 Эль-Ретен

Мета 

 
 
 Вильявисенсио

Нариньо

Путумайо 

 
 
 
 Мокоа

Рисаральда 

 
 
 
 
 Доскебрадас
 
 
 
 
 
 Перейра

Сан-Андрес-и-Провиденсия 

 
 Сан-Андрес

Сантандер

Северный Сантандер 

 Абрего
 Акари
 Арболедас
 Бочалема
 Букарасика
 Вилья-дель-Росарио
 Вилья-Каро
 Грамалоте
 Дурания
 Какота
 Качира
 Конвенсьон
 Кукута
 Кукутилья
 Лабатека
 Ла-Плая-де-Белен
 Ла-Эсперанса
 Лос-Патьос
 Лоурдес
 Мутискуа
 Оканья
 Памплона
 Памплонита
 Пуэрто-Сантандер
 Рагонвалия
 Саласар-де-Лас-Пальмас
 Сан-Каетано
 Сан-Каликсто
 Санто-Доминго-де-Силос
 Сантьяго
 Сардината
 Теорама
 Тибу
 Толедо
 Чинакота
 Читага
 Эль-Кармен
 Эль-Сулия
 Эль-Тарра
 Эрран

Сесар 

 Агуачика
 Агустин-Кодасси
 Астреа
 Бесерриль
 Боскония
 Вальедупар
 Гамарра
 Гонсалес
 Курумани
 Ла-Глория
 Ла-Пас
 Ла-Хагуа-де-Ибирико
 Манауре-Балькон-дель-Сесар
 Пайлитас
 Пелая
 Пуэбло-Бельо
 Рио-де-Оро
 Сан-Альберто
 Сан-Диего
 Сан-Мартин
 Тамаламеке
 Чимичагуа
 Чиригуана
 Эль-Копей
 Эль-Пасо

Сукре 

 Буэнависта
 Галерас
 Гуаранда
 Каймито
 Ковеньяс
 Колосо
 Коросаль
 Ла-Уньон
 Лос-Пальмитос
 Махагуаль
 Морроа
 Овехас
 Сампуэс
 Сан-Антонио-де-Пальмито
 Сан-Бенито-Абад
 Сан-Маркос
 Сан-Онофре
 Сан-Педро
 Сантьяго-де-Толу
 Сан-Хуан-де-Бетулия
 Синсе
 Синселехо
 Сукре
 Толувьехо
 Чалан
 Эль-Робле

Толима

Уила 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Нейва
 
 
 
 
 
 Питалито
 
 
 
 Сан-Агустин

Чоко 

 Аканди
 Альто-Баудо
 Багадо
 Баия-Солано
 Бахо-Баудо
 Бохая
 Истмина
 Кибдо
 Кондото
 Литораль-де-Сан-Хуан
 Льоро
 Медио-Атрато
 Медио-Баудо
 Медио-Сан-Хуан
 Новита
 Нуки
 Риосусио
 Рио-Иро
 Рио-Кито
 Сан-Хосе-дель-Пальмар
 Сертеги
 Сипи
 Тадо
 Унгия
 Уньон-Панамерикана
 Хурадо
 Эль-Атрато
 Эль-Кантон-де-Сан-Пабло
 Эль-Кармен-де-Атрато
 Эль-Кармен-дель-Дарьен

Округа 

 1954

 Особый округ Богота.

 1991
 Столичный округ Богота.
 Индустриальный и портовый округ Барранкилья.
 Исторический, культурный и туристический округ Санта-Мария.
 Культурный и туристический округ Картахена.

 2007
 Исторический и культурный округ Тунха.
 Особый индустриальный, портовый, биоразнообразный и экотуристический округ Буэнавентура.
 Особый экотуристический, исторический и универститетский округ Попаян.
 Особый портовый округ Турбо.
 Особый приграничный и туристический округ Кукута.
 Особый индустриальный, портовый, биоразнообразный и экотуристический округ Тумако

Примечания

Ссылки 
 Federación Colombiana de Municipios
 National Estatistics Department (DANE) 2005 Census on the 1,119 municipalities of Colombia

Муниципалитеты Колумбии
Административное деление Колумбии